Eduardo Castillo puede referirse a:

 Eduardo Castillo (1889-1938), periodista, ensayista, cuentista, crítico literario y traductor colombiano.
 Eduardo Castillo Blasco (1903-1987), político y farmacéutico español.
 Eduardo Castillo Páez (1965-), periodista argentino.
 Eduardo Castillo Pino (1970-),  sacerdote y arzobispo católico ecuatoriano.